Анта́нас A. Йони́нас (; род. 26 ноября 1953, Вильнюс) — литовский поэт, переводчик, лауреат  Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2003); председатель Союза писателей Литвы в 2011—2018 годах.

Биография 
Сын литовского советского писателя Антанаса Йонинаса (1923—1976). Учился на филологическом факультете Вильнюсского университета (1971—1976). В 1976—1993 годах работал в издательстве «Вага». Вёл передачи по культуре телевизионной компании . С 1981 года член Союза писателей Литвы; с апреля 2011 года до 2018 года его председатель. Член Литовского ПЕН-центра.

Творчество 
Первые публикации в печати датируются 1973 годом.. Дебютная книга стихов вышла в 1977 году. Переводил поэзию с латышского, немецкого, русского языков. Перевёл на литовский язык, в частности, трагедию «Фауст» Гёте и пьесу Лессинга «Натан Мудрый».

Его стихи переводились на английский, армянский, грузинский, испанский, итальянский, латышский, немецкий, норвежский, польский, словенский, французский, хорватский, шведский и другие языки.

Книги 

 Metai kaip strazdas: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1977.
 Atminties laivas: eilėraščiai ir poema. Vilnius: Vaga, 1980.
 Parabolė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1984.
 Tiltas ir kiti eilėraščiai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1986.
 Nakties traukinys: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1990.
 Toks pasaulis: eilėraščiai Šiaurės Atėnams ir Visatai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
 Krioklys po ledu: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1997.
 Gyvūnų mažyliai (sueiliavo Antanas A. Jonynas). Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
 Mano gyvūnai (sueiliavo Antanas A. Jonynas). Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
 Aguonų pelenai = Mohnasche: eilėraščiai (lietuvių ir vokiečių k., vertė C. Hell). Vilnius: Vaga, 2002.
 Laiko inkliuzai = Inclusions in Time: eilėraščiai (lietuvių ir anglų k., vertė J. Zdanys, A. Danielius, C. Czury). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
 Lapkričio atkrytis: eilėraščiai. Vilnius: Tyto alba, 2003.
 Lapkričio atkrytis: eilėraščiai (Brailio raštu). Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003.
 Ošiantis peizažas: poezija. Vilnius: Žaltvykslė, 2007.
 Paskutinės dienos Itakėje: sonetų vainikas. Vilnius: Tyto alba, 2007.
 Sentimentalus romansas: rinktiniai eilėraščiai. Vilnius: Tyto alba, 2009.
 Kambarys: eilėraščiai. Vilnius: Tyto alba, 2011.
 Antanas A. Jonynas: 54 sonetai. Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2013.
 Vilnius. Upė teka apačioje: tapyba ir poezija (kartu su A. Griškevičiumi). Vilnius: Kultūros meniu, 2013.

Переводы с немецкого языка 
 E. Schreiber-Wicke, C. Holland. Varna retai atskrenda viena. Vilnius: Vaga, 1998.
 E. Schreiber-Wicke, C. Holland. Varniukas, kuris buvo kitoks. Vilnius: Vaga, 1998.
 E. Schreiber-Wicke, C. Holland. Kai varnos dar margos buvo. Vilnius: Vaga, 1998.
 J. W. Goethe. Faustas. Tragedija, 1 d. Vilnius, Tyto alba, 1999.
 J. W. Goethe. Faustas. Tragedija, 2 d. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
 I. Noll. Gaidys nebegyvas: romanas. Vilnius: Vaga, 2004.
 Janosch. Žvėrių gyvenimas. Vilnius: Nieko rimto, 2007.
 F. Hetmann. Raudona skiautė po muštuviu. Šiaurės Amerikos pasakos ir sakmės. Vilnius: Alma litera, 2007.
 F. De Cesco. Drugelio akys: romanas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2011.
 E. Zabini, S. Lütje. Geriausia pasaulyje mamytė! Vilnius: Nieko rimto, 2012.
 D. Napp. Daktaras Bambeklis važiuoja traukiniu: pasakėlė. Vilnius: Nieko rimto, 2013.
 D. Napp.Daktaras Bambeklis eina maudytis: pasakėlė. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
 G. E. Lessing. Natanas išmintingasis: penkių veiksmų draminė poema. Vilnius: Naujoji Romuva, 2014.

Книги на иностранных языках 
 Antanas A. Jonynas: poems (translated by K. Sh. Keys, Übersetzt von R. Kumžienė, C. Hell, D. Kižlienė, K. Barthel). Klaipėda: Klaipėda House of Artists, 2002.
 A. Griškevičius, A. A. Jonynas. Vilnius. The river flows below: paintings and poetry (translation: R. Uzgiris, J. Zdanys, M. Tribinevičius). Vilnius: Culture Menu, 2013.
 A. Griškevičius, A. A. Jonynas. Vilnius. Unten fließt der Fluß: Malerei und Poesie (Übersetzung: C. Sinnig, C. Hell, K. Drawert, J. V. Röhnert). Vilnius: Culture Menu, 2013.
 Сонеты и другие стихотворения = Sonetai ir kiti eilėraščiai (перевела с литовского А. Герасимова). Москва: ОГИ, 2014.

Награды и премии 
 1978 — Премия Зигмаса Геле за лучший поэтический дебют (книга ).
 1981 — Премия Комсомола Литвы за лучшую книгу молодого писателя.
 1991 — Премия Союза писателей Литвы за книгу стихотворений .
 1997 — Ятвяжская премия за книгу стихотворений .
 2003 — Лауреат «Весны поэзии» за книгу стихотворений .
 2003 — Национальная премия Литвы по культуре и искусству за перевод «Фауста» Гёте.
 2015 — Литературная премия Паулюса Ширвиса за значительное поэтическое творчество.

Примечания

Ссылки 
 Jonynas Antanas A.
 Йонинас Антанас A.

Выпускники Вильнюсского университета
Литовские поэты
Переводчики Литвы
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Члены Союза писателей Литвы